

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2007-2008 (calcio a 5) – 9ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2007-2008 (pallavolo maschile) – 11ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.